Красная Слободка — название населённых пунктов

Белоруссия 
 Красная Слободка — деревня в Калинковичском районе Гомельской области.

Россия 
 Красная Слободка — хутор в Кущёвском районе Краснодарского края.
 Красная Слободка — село в Бузулукском районе Оренбургской области.
 Красная Слободка — село в Глазуновском районе Орловской области.
 Красная Слободка — село в Бековском районе Пензенской области, расселенное в 1975 году
 Красная Слободка — деревня в Чернском районе Тульской области.
 Красная Слободка — деревня в Щёкинском районе Тульской области.
 Красная Слободка — упразднённый посёлок города Инза Ульяновской области.

Украина 
 Красная Слободка — село в Обуховском районе Киевской области.